Josu Urrutikoetxea (né en 1950), militant historique de l'organisation basque ETA et ancien député du Parlement basque.
 Najwa Nimri Urrutikoetxea (née en 1972), chanteuse, compositrice et actrice espagnole.